Яросла́вская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Ярославская улица — улица в Архангельске.
 Ярославская улица — улица в Астрахани.
 Ярославская улица — улица в Вологде.
 Ярославская улица — улица в Иванове.
 Ярославская улица — улица в Казани (слобода Восстания).
 Ярославская улица — улица в Краснодаре.
 Ярославская улица — улица в Красноярске.
 Ярославская улица — улица в Липецке.
 Ярославская улица — улица в Луге.
 Ярославская улица — улица в Москве.
 Ярославская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Ярославская улица — улица в Саранске.
 Ярославская улица — улица в Тольятти.
 Ярославская улица — улица в Томске.
 Ярославская улица — улица в Туле.
 Ярославская улица — улица в Хабаровске.
 Ярославская улица — улица в Чебоксарах.
 Ярославская улица — улица в Ярославле.

Крым 
 Ярославская улица — улица в Севастополе.

Украина 
 Ярославская улица — улица в Запорожье.
 Ярославская улица — улица в Киеве.
 Ярославская улица — улица в Николаеве.

См. также 
 Ярославский переулок;
 Ярославский проспект;
 Ярославское шоссе.

Улицы, названные в честь городов